Sconsia nephele är en snäckart som beskrevs av F. M. Bayer 1971. Sconsia nephele ingår i släktet Sconsia och familjen hjälmsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Hjälmsnäckor
nephele